Bourg (Alt Marne), municipi al departament de l'Alt Marne (regió del Gran Est, França) 
 Bourg (Gironda), municipi al departament de la Gironda (regió de la Nova Aquitània, França) 
 Bourg-Archambault, municipi al departament de la Viena (regió de la Nova Aquitània, França)
 Bourg-Achard,   municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França) 
 Bourg-Argental, municipi al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Bourg-Beaudouin, municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Bourg-de-Bigorre, municipi al departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània, França)
 Bourg-Blanc, municipi al departament de Finisterre (regió de Bretanya, França)
 Bourg-du-Bost, municipi al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània, França) 
 Bourg-en-Bresse, municipi capital del departament d'Ain (regió d'Alvèrnia Roine-Alps, França)
 Bourg-Bruche, municipi al departament del Baix Rin (regió del Gran Est, França)
 Bourg-Charente, municipi al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània, França) 
 Bourg-sous-Châtelet, municipi departament del Territori de Belfort (regió de Borgonya - Franc Comtat, França) 
 Bourg-et-Comin, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França, França) 
 Bourg-des-Comptes, municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya, França)  
 Bourg-le-Comte, municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França) 
 Bourg-l'Évêque, municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França) 
 Bourg-Fidèle, municipi al departament de les Ardenes (regió del Gran Est, França)
 Bourg-Lastic, municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Bourg-des-Maisons, municipi al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània, França) 
 Bourg-d'Oueil, municipi al departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània, França) 
 Bourg-de-Péage, municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Bourg-la-Reine, municipi al departament dels Alts del Sena (regió de l'Illa de França, França)  
 Bourg-le-Roi, municipi al departament de Sarthe (regió del País del Loira, França) 
 Bourg-de-Sirod, municipi al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Bourg-Saint-Andéol, municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Bourg-Saint-Bernard, municipi occità del Lauraguès, en el Llenguadoc, situat en el departament de l'Alta Garona
 Bourg-Saint-Christophe, municipi al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Bourg-Saint-Maurice, vila de la Savoia. Des del punt de vista administratiu forma un terme municipal francès
 Bourg-Saint-Pierre, municipi del cantó suís del Valais, situat al districte d'Entremont. «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021»
 Bourg-Sainte-Marie, municipi al departament de l'Alt Marne (regió del Gran Est, França)

 Bourg-lès-Valence, municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Bourg-de-Visa, municipi al departament de Tarn i Garona (regió d'Occitània, França)
 Le Bourg  o Lo Borg (Òlt) , municipi al departament de l'Òlt (regió d'Occitània, França) 
 Le Bourg-D'Hem, municipi) de França, a la departament de la Cruesa (regió de la Nova Aquitània, França)  
 Le Bourg-Dun, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França) 
 Le Bourg-d'Iré, municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França)

 Le Bourg-d'Oisans, municipi de França, situat al departament de la Isèra i la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Le Bourg-Saint-Léonard, municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia, França) 

 Cantó de Bourg-la-Reine, antic cantó al districte d'Antony (departament dels Alts del Sena, França) 
 Cantó de Bourg-en-Bresse-1, divisió administrativa francesa del departament de l'Ain, creat l'any 2015
 Cantó de Bourg-en-Bresse-2, divisió administrativa francesa del departament de l'Ain, creat l'any 2015 
 Cantó de Bourg-en-Bresse-Est, divisió administrativa francesa del departament de l'Ain que comptava amb part del municipi de Bourg-en-Bresse 
 Cantó de Bourg-en-Bresse-Nord-Centre, divisió administrativa francesa del departament de l'Ain que comptava amb part del municipi de Bourg-en-Bresse 
 Cantó de Bourg-en-Bresse-Sud, divisió administrativa francesa del departament de l'Ain que comptava amb part del municipi de Bourg-en-Bresse 
 Cantó de Bourg-Argental, divisió administrativa francesa al districte de Saint-Étienne (departament del Loira)
 Cantó de Bourg-Saint-Maurice, divisió administrativa francesa del departament de la Savoia, situat

 Cantó de Grand-Bourg, divisió administrativa francesa al departament de Guadalupe (regió de Guadalupe, França) 
 Cantó de Hornoy-le-Bourg, cantó francès al districte d'Amiens (departament del Somme)
 Cantó de Noroy-le-Bourg, cantó francès al districte de Vesoul del departament de l'Alt Saona   
 Cantó de Le Bourg-d'Oisans, divisió administrativa del departament de la Isèra 
 Cantó de Petit-Bourg, divisió administrativa al departament de Guadalupe (regió de Guadalupe, França) 

 Chaumont-le-Bourg, municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Districte de Bourg-en-Bresse, districte del departament francès de l'Ain
 Fontaine-le-Bourg, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França) 
 Le Grand-Bourg, municipi al departament de la Cruesa de França (regió de la Nova Aquitània, França)  
 Granges-le-Bourg, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Grand-Bourg, municipi a Guadalupe, regió i departament d'ultramar de França a les Petites Antilles 
 Hornoy-le-Bourg, municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França, França)
 Lurcy-le-Bourg, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França) 
 Magnac-Bourg, municipi al departament de l'Alta Viena (regió de la Nova Aquitània, França) 
 Petit-Bourg, municipi a Guadalupe, una regió i departament d'ultramar de França a les Petites Antilles 
 Noroy-le-Bourg, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França) 
 Saint-Bonnet-le-Bourg, municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Saint-Cyr-en-Bourg, municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França) 
 Saint-Denis-lès-Bourg, municipi al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Saint-Seurin-de-Bourg, municipi al departament de la Gironda (regió de la Nova Aquitània, França)
 Soulaire-et-Bourg, municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França)
 Thizy-les-Bourgs, municipi al departament del Roine (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Le Vieux-Bourg, municipi al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya, França)  
 Vieux-Bourg, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)